Plaats in Indonesië
 Poreh (Karang Penang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
 Poreh (Lenteng), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java